Трка на 800 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2017. у Лондону одржана је 5., 6. и 8. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Пекинг 2015. није бранио Дејвид Рудиша из Кеније .

Земље учеснице 
Учествовало је 49 такмичара из 35 земаља.

  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  Избеглички тим (-{АТА}-) (1)
  (1)
  (1)
  (4)
  Косово (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2017. 
4. август 2017.. 
{| class="wikitable" width=85%
|-
| Светски рекорд
| Дејвид Рудиша || 
| 1:40,91 
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 9. август 2012.
|-
| Рекорд светских првенстава
| Били Кончела || 
| 1:43,06
| Рим, Италија
| 1. септембар 1987.
|-
| Најбољи резултат сезоне
| Емануел Кипкуруи Корир || 
| 1:43,10
| Монако
| 21. јул 2017.
|-
| Афрички рекорд
| Дејвид Рудиша || 
| 1:40,91 
| Лондон, Уједињено Краљевство
| 9. август 2012.
|-
| Азијски рекорд
| Јусуф Саад Камел || 
| 1:42,79
| Монако
| 29. јул 2008.
|-
| Северноамерички рекорд
| Џони Греј || ''
| 1:42,60
| Кобленц, Западна Немачка
| 28. август 1985.
|-
| Јужноамерички рекорд
| Жоакин Круз || 
| 1:41,77
| Келн, Немачка
| 26. август 1984.
|-
| Европски рекорд
| Вилсон Кипкетер || 
| 1:41,11
| Келн, Немачка
| 24. август 1997.
|-
| Океанијски рекорд
| Питер Снел || 
| 1:44,3
| Крајстчерч, Нови Зеланд
| 3. фебруар 1962.
|}

Најбољи резултати у 2017. години 
Десет најбржих атлетичара 2017. године на 800 метара, пре почетка светског првенства (4. августа 2017) заузимало је следећи пласман.

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+1)

Резултати

Квалификације 
Такмичење је одржано 5. августа 2017. године. У полуфинале пласирани су по 3 првопласирана из сваке од 6 квалификационих група (КВ) и још 6 на основу постигнутог резултата (кв). 

{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Група !! Атлетичар !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка 
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 2 || style="text-align:left" | Тијмен Куперс || style="text-align:left" |  || 1:44,99 || style="border-right:double" | 1:44,99 || 1:45,53 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 6 || style="text-align:left" | Донаван Бразје || style="text-align:left" |  || 1:43,55 || style="border-right:double" | 1:43,95 || 1:45,65 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 3. || 3 || style="text-align:left" | Брендон Макбрид  || style="text-align:left" |  || 1:43,95 || style="border-right:double" | 1:44,41 || 1:45,69 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 4. || 1 || style="text-align:left" | Кипјегон Бет || style="text-align:left" |  || 1:43,76 || style="border-right:double" | 1:44,04 || 1:45,76 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 5. || 2 || style="text-align:left" | Кевин Лопез || style="text-align:left" |  || 1:43,74 || style="border-right:double" | 1:45,02 || 1:45,77 (.763) || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 6. || 3 || style="text-align:left" | Фергусон Черијот Ротич  || style="text-align:left" |  || 1:42,84 || style="border-right:double" | 1:44,37 || 1:45,77 (.770) || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 7. || 6 || style="text-align:left" | Мохамед Аман || style="text-align:left" |  ||1:42,37  || style="border-right:double" | 1:45,68 || 1:45,81 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 8. || 3 || style="text-align:left" | Ајзаја Харис || style="text-align:left" |  || 1:44,53 || style="border-right:double" | 1:44,53 || 1:45,82 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 9. || 3 || style="text-align:left" | Елиот Џајлс || style="text-align:left" |  || 1:44,99 || style="border-right:double" | 1:44,99 || 1:45,86 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 10. || 6 || style="text-align:left" | Гај Лирмонт || style="text-align:left" |  || 1:45,77 || style="border-right:double" | 1:45,77 || 1:45,90 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 11. || 2 || style="text-align:left" | Антоан Гакеме || style="text-align:left" |  || 1:44,09 || style="border-right:double" | 1:44,44 || 1:45,97 || кв
|-style="background:#cfc;"
| 12. || 1 || style="text-align:left" | Андреас Крамер || style="text-align:left" |  || 1:45,13 || style="border-right:double" | 1:45,13 || 1:45,98 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 13. || 1 || style="text-align:left" | Дру Виндле || style="text-align:left" |  || 1:44,63 || style="border-right:double" | 1:44,63 || 1:46,08 || КВ
|-style="background:#dfd;"
| 14. || 6 || style="text-align:left" | Марћин Левандовски || style="text-align:left" |  || 1:43,72  || style="border-right:double" | 1:45,44 || 1:46,17 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 15. || 1 || style="text-align:left" | Abdessalem Ayouni || style="text-align:left" |  || 1:45,63 || style="border-right:double" | 1:45,63 || 1:46,19 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 16. || 3 || style="text-align:left" | Ebrahim Al-Zofairi || style="text-align:left" |  || 1:49,47 || style="border-right:double" | 1:49,47 || 1:46,29 || кв, 
|-style="background:#dfd;"
| 17. || 2 || style="text-align:left" | Кајл Лангфорд || style="text-align:left" |  || 1:45,45 || style="border-right:double" |1:45,45  || 1:46,38 || кв
|-style="background:#dfd;"
| 18. || 3 || style="text-align:left" | Алваро де Ариба || style="text-align:left" |  || 1:45,06  || style="border-right:double" | 1:45,06 || 1:46,42 || кв
|-
| 19. || 1 || style="text-align:left" | Андрес Ароио || style="text-align:left" |  || 1:44,98 || style="border-right:double" | 1:44,98 || 1:46,46 ||
|-
| 20. || 1 || style="text-align:left" | Едосе Ибадин || style="text-align:left" |  || 1:45,87 || style="border-right:double" | 1:45,87 || 1:46,51 || 
|-
| 21. || 6 || style="text-align:left" | Амел Тука || style="text-align:left" |  || 1:42,51 || style="border-right:double" | 1:44,94 || 1:46,54 ||
|-
| 22. || 2 || style="text-align:left" | Хесус Тонати Лопез || style="text-align:left" |  || 1:45,51 || style="border-right:double" | 1:45,51 || 1:46,71 ||
|-
| 23. || 3 || style="text-align:left" | Abdelati El Guesse || style="text-align:left" |  || 	1:45,46 || style="border-right:double" | 1:45,46 || 1:46,74 || 
|-style="background:#cfc;"
| 24. || 4 || style="text-align:left" | Емануел Кипкуруи Корир || style="text-align:left" |  || 1:43,10 || style="border-right:double" | 1:43,10 || 1:47,08 || КВ 
|-
| 25. || 2 || style="text-align:left" | Леандро Парис  || style="text-align:left" |  || 1:47,18 || style="border-right:double" | 1:48,32 || 1:47,09 (.087) || 
|-style="background:#cfc;"
| 26. || 4 || style="text-align:left" | Михал Розмис || style="text-align:left" |  || 1:45,70 || style="border-right:double" | 1:45,70 || 1:47,09 (.088) || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 27. || 5 || style="text-align:left" | Најџел Ејмос || style="text-align:left" |  || 1:41,73 || style="border-right:double" | 1:43,18 || 1:47,10 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 28. || 4 || style="text-align:left" | Тијаго Андре || style="text-align:left" |  || 1:44,81 || style="border-right:double" | 1:44,81 || 1:48,59  || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 29. || 5 || style="text-align:left" | Пјер Амброаз Бос || style="text-align:left" |  ||	1:42,53 || style="border-right:double" | 1:44,72 || 1:47,25 || КВ
|-style="background:#cfc;"
| 30. || 5 || style="text-align:left" | Адам Кшчот || style="text-align:left" |  || 1:43,30  || style="border-right:double" | 1:45,21 || 1:47,36 || КВ
|-
| 31. || 5 || style="text-align:left" | Мустафа Смаили || style="text-align:left" |  || 1:45,05 || style="border-right:double" | 1:45,76 || 1:47,50 || 
|-
| 32. || 4 || style="text-align:left" | Алекс Аманква || style="text-align:left" |  || 1:44,80 || style="border-right:double" | 1:44,80 || 1:47,78 || 
|-
| 33. || 4 || style="text-align:left" | Марк Ројтер || style="text-align:left" |  || 1:45,22 || style="border-right:double" | 1:45,22 || 1:47,78 || 
|-
| 34. || 5 || style="text-align:left" | Марк Инглиш || style="text-align:left" |  || 1:44,84 || style="border-right:double" | 1:45,42 || 1:48,01 ||
|-
| 35. || 5 || style="text-align:left" | Абу Салим Мајања || style="text-align:left" |  || 1:45,73  || style="border-right:double" | 1:45,73 || 1:48,11 || 
|-
| 36. || 4 || style="text-align:left" | Самир Дахмани || style="text-align:left" |  || 1:44,07 || style="border-right:double" | 1:45,72 || 1:48,62 || 
|-
| 37. || 2 || style="text-align:left" | Пол Моја || style="text-align:left" |  || 1:48,13 || style="border-right:double" | 1:48,13 || 1:49,06 || 
|-
| 38. || 4 || style="text-align:left" | Питер Бол || style="text-align:left" |  || 1:45,21  || style="border-right:double" | 1:45,21 || 1:49,65 || 
|-
| 39. || 6 || style="text-align:left" | Astrit Kryeziu || style="text-align:left" |  Косово || 1:48,03 || style="border-right:double" | 1:49,80 || 1:49,94 ||
|-
| 40. || 4 || style="text-align:left" | Ахмед Башир Фарах || style="text-align:left" |  Избеглички тим (-{АТА}-) ||  || style="border-right:double" |  || 1:50,04 || 
|-
| 41. || 3 || style="text-align:left" | Рајан Санчез || style="text-align:left" |  || 1:46,06 || style="border-right:double" | 1:46,06 || 1:50,74 || 
|-
| 42. || 5 || style="text-align:left" | Франки Мбото || style="text-align:left" |  || 1:50,39 || style="border-right:double" | 1:50,39 || 1:51,76 || 
|-
| 43. || 1 || style="text-align:left" | Сауд ал Заби || style="text-align:left" |  || 1:49,51 || style="border-right:double" | 1:49,51 || 1:53,34 ||
|-
| 44. || 1 || style="text-align:left" | Pyae Sone Maung || style="text-align:left" |  || 2:00,01 || style="border-right:double" | 2:00,01 || 2:13,38 || 
|-
| || 1 || style="text-align:left" | Амине Белферар || style="text-align:left" |  || 1:45,01 || style="border-right:double" | 1:45,44 ||  || 
|-
| || 5 || style="text-align:left" | Хамада Мохамед || style="text-align:left" |  || 1:44,92 || style="border-right:double" | 1:44,92 ||  || 
|-
| || 6 || style="text-align:left" | Данијел Андујар || style="text-align:left" |  ||1:45,17 || style="border-right:double" | 1:45,17 ||  || 
|-
| || 6 || style="text-align:left" | Мајкл Лотуромом Саруни || style="text-align:left" |  || 1:44,61 || style="border-right:double" | 1:44,61 ||  ||
|-
| || 3 || style="text-align:left" | Весам Алмасри || style="text-align:left" |  || 1:47,04 || style="border-right:double" | 1:47,04 ||  || 
|}
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

 Полуфинале 
Такмичење је одржано 6. августа 2017. године. У полуфиналу су учествовала 24 такмичара, подељени у 3 групе. У финале су се пласирала по двојица првопласираних из група (КВ) и двојица на основу постигнутог резултата (кв'''),, .

Финале 
Финале је одржано 8. августа 2017. године у 21:36.,

Референце

Спољашње везе 

 Комплетни резултати СП 2017. на сајту ИААФ
 Светски рекорди пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  и  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
 Рекорди СП пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)
  пре почетка СП 2017. (стање са 30.6.2017.)

Светско првенство у атлетици на отвореном 2017.
Трка на 800 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном